Ordbogskommissionen henviser til flerre artikler:

 Ordbogskommissionen bag udgivelsen af Videnskabernes Selskabs Ordbog (1793-1905)
 Ordbogskommissionen bag udgivelsen af Ordbog over det danske Sprog (1919-1956)